Tenisový turnaj WTA AEGON Classic 2010 se konal ve dnech 7.–13. června v anglickém Birminghamu venku na travnatém povrchu. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2010